Фраат е името на 5 царе на Партското царство:
 Фраат I ок. 176–171 пр.н.е.
 Фраат II ок. 138–127 пр.н.е.
 Фраат III ок. 70–57 пр.н.е.
 Фраат IV ок. 38–2 пр.н.е.
 Фраат V ок. 2 пр.н.е.–4 от н.е.